Sembakung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sembakung (ort i Indonesien), Kalimantan Timur, 
 Kecamatan Sembakung, distrikt, Kalimantan Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar